

Geografia
 Purvis – città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Lamar

Persone
 Al Purvis – hockeista su ghiaccio canadese
 Daniel Purvis – ex ginnasta britannico
 Graham Purvis – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Jack Purvis – attore britannico
 Melvin Purvis – avvocato e agente di polizia statunitense
 Neal Purvis – sceneggiatore britannico
 Rodney Purvis – cestista statunitense